Roncadesi – abitanti di Roncade
Roncadesi – abitanti di Roncà